Jan Karski (1726–1784) – biskup pomocniczy gnieźnieński
 Jan Karski (1914–2000) – polski prawnik, historyk, politolog i dyplomata